Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2002/03 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2002/03 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Les pions Perlé mit 12 Spielern auskam, setzte Cercle d'échecs Dudelange 20 Spieler ein. Insgesamt kamen 128 Spieler zum Einsatz, von denen 17 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 8 Punkten aus 10 Partien war Serge Brittner (De Sprénger Echternach). Je 7,5 Punkte erzielten Tom Weber (Gambit Bonnevoie) und Christian Jeitz (Le Cavalier Differdange), wobei Weber 8 Partien spielte, Jeitz 10.

Mit Anthony Wirig, Pierre Blaeser, Francis Schmit, Lars Bo Rasmussen (alle Gambit Bonnevoie), Igor Berezovsky, Remy Rippinger (beide De Sprénger Echternach), Jochen Bruch (Le Cavalier Differdange), Sébastien Pucher, Roland Schilpp (beide Cercle d'échecs Dudelange), Anna Dergatschowa-Daus und Paul Mertens (beide Le Cavalier Belvaux) erreichten 11 Spieler 100 %, wobei Wirig sieben Partien spielte, Rasmussen und Bruch je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002; BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Belvaux

Cercle d'échecs Matt Schifflange

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Les pions Perlé

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Der erste Wettkampf zwischen Schifflange und Perlé endete 20:10 für Schifflange, wurde aber 24:0 für Schifflange gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse berücksichtigt.
 Insgesamt sechs Spieler wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft von Le Cavalier Differdange eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden für beide Mannschaften separat aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2002
Schach 2003
Wikipedia:Liste